Примера дивисьон 1956/1957 ()  — 14-й сезон чемпионата Мексики по футболу, с момента получения им профессионального статуса.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Мексики на rsssf.com

1956/1957
Мексика
Мексика
Спорт в Мексике в 1956 году
1957 год в Мексике